Les veines pudendales externes (pudendales profondes et pudendales superficielles) sont des veines du bassin qui se drainent dans la grande veine saphène.

Images supplémentaires

Notes et références 

Veine du membre inférieur